Ронан Патрик Джон Китинг (; род. 3 марта 1977, Суордс, Ирландия) — ирландский певец, участник поп-группы Boyzone, также добившийся популярности как сольный исполнитель.

Биография 

Ронан Китинг родился 3 марта 1977 года в местечке Суордс, что в графстве Дублин, Ирландия. Он младший ребёнок в семье Джерри и Мари Китинг.
До того как стать профессиональным музыкантом, Ронан серьёзно занимался лёгкой атлетикой. В числе его достижений победа в беге на 200 метров в национальных соревнованиях для спортсменов, не достигших 13 лет. Интересно, что в юные годы он не последовал примеру своих братьев и сестёр, эмигрировавших в Северную Америку, а продолжал работать в обувном магазине, куда устроился помощником.

В 1993 году, несмотря на свои успехи в легкой атлетике, которые давали право на получение стипендии для возможности обучения в американском университете, Ронан, после удачного прослушивания, получил приглашение в проект Луиса Уолша — группу Boyzone. Ирландский бой-бэнд стал одним из самых популярных музыкальных коллективов на Туманном альбионе середины-конца 90-х годов XX столетия.

2 февраля 1998 года Ронан пережил тяжёлую утрату: от рака молочной железы скончалась его мать Мари. После этого трагического события Ронан принял решение продать дом, в котором вырос и собственником которого являлся. Это привело к конфликту с отцом, который фактически остался без крыши над головой. Разлад в семье продолжался 2 года, в течение которых Ронан и его отец не разговаривали друг с другом. В итоге всё окончилось благополучно, правда из-за затянувшейся вражды Джерри Китинг пропустил свадьбу своего сына, которая прошла 30 апреля 1998 года. Церемония бракосочетания состоялась на острове Невис, что в Карибском море. Ронан взял в жёны ирландскую модель Ивонн Коннелли (род. 8 февраля 1974).

В 2000 году группа Boyzone фактически распалась, а Ронан занялся сольной карьерой, параллельно занимаясь раскруткой новых протеже Луиса Уолша — группы Westlife. К этому времени он также успел отметиться вместе с Кэри Кроули в качестве ведущего фестиваля Евровидение 1997 в Дублине, дважды вёл церемонию награждения MTV Europe Music Awards в 1997 и 1999 году. В 1998 году Ронан представлял участниц на шоу Мисс Мира. В 2002 году вместе с Мэнди Мур раздавал награды на MTV Asia Awards.

В 2007 году состоялся долгожданный реюнион-тур группы Boyzone, а позднее началась работа над новым альбомом. Ронан присоединился к родному музыкальному коллективу, продолжая, при этом, выпускать сольные записи. В ночь на 11 октября 2009 года трагедия оборвала жизнь Стивена Гейтли — коллеги Ронана по Boyzone, который скончался от отёка лёгких, после вечеринки на Майорке Ронан вместе с другими участниками Boyzone: Шейном Линчем, Китом Даффи, Мики Грэмом вылетели на остров в тот же день. 17 октября на похоронах ирландского артиста Ронан зачитал эмоциональное послание своему другу и соратнику: «Я буду очень скучать по тебе, брат. Мы любили тебя… и всегда будем любить тебя. Мы знаем, ты нашёл мир. Лучший мир».

В настоящее время Ронан Китинг проживает в Дублине. Он — активный болельщик шотландского Селтика и друг Робби Кина — нападающего этой футбольной команды в прошлом, а также игрока ирландской национальной сборной.

Личная жизнь 
С 30 апреля 1998 по 19 марта 2015 год Ронан был женат на ирландской модели Ивонн Коннолли. У бывших супругов есть   сын - Джек Китинг (род.15.03.1999), дочь - Мария Китинг (род.18.02.2001) и ещё одна дочь - Эли Китинг (род.07.09.2005).

С 17 августа 2015 года Ронан женат на продюсере Шторм Уихтриц, с которой он встречался с 2012 года. У супругов есть сын - Купер Арчер Уихтриц-Китинг (род.26.04.2017) и дочь - Коко Нокс Уихтриц - Китинг (род.27.03.2020)

Музыкальная карьера 

Ронан Китинг — был и остаётся одним из ведущих солистов группы Boyzone с момента её основания и до настоящего времени. В период с 1993 по 1999 год ирландский бой-бэнд записал 3 студийных альбома и выпустил 1 сборник лучших песен и шесть раз возглавлял национальный хит-парад Великобритании. Официального заявления о распаде группы не было, тем не менее, участники не делали совместных записей вплоть до 2008 года. За это время Ронан сделал успешную сольную карьеру, выпустив 6 студийных альбомов и 1 альбом лучших песен, и успел поработать с такими исполнителями, как Лиэнн Раймс, Рита Комизи, Лулу, Брайан Кеннеди, Элтон Джон, Bee Gees и Westlife.

Первой индивидуальной работой Ронана стала композиция «When You Say Nothing At All», которая вошла в саундтрек романтической комедии Ноттинг Хилл и вышла в качестве сингла в августе 1999 года. Запись покорила UK Singles Chart и стала началом успешной сольной карьеры ирландского музыканта.

Ronan — первый сольный лонгплей Ронана Китинга вышел летом 2000 года и дебютировал на первой строчке британских чартов и оставался на ней в течение двух недель. Релиз включал два сингла № 1 в Великобритании: уже упомянутый «When You Say Nothing At All», а также «Life Is a Rollercoaster». Альбом Ronan получил мультиплатиновый статус на территории Соединенного Королевства c продажами более 1,2 миллиона экземпляров.

20 мая 2002 года состоялся релиз второго лонгплея Ронана — Destination, первым синглом с которого, стала песня «If Tomorrow Never Comes» (№ 1 в чартах Великобритании, Ирландии, Австрии, Дании и Норвегии). Второй сольник Ронана в июне 2002 года поднимается на верхнюю строчку UK Albums Chart и сертифицируется как дважды платиновый.

Turn It On — третий студийный альбом Ронана, вышедший 17 ноября 2003 года, поднялся лишь до 21 строчки британского альбомного чарта. Впрочем, последовавший за ним сборник лучших песен 10 Years of Hits в октябре 2004 года вновь поднялся на вершину UK Albums Chart и стал трижды платиновым в Соединенном Королевстве. «I Hope You Dance» и «Father and Son» — два сингла в поддержку альбома достигли второго места британских чартов.

Летом 2006 года в продажу поступил пятый номерной альбом ирландского музыканта — Bring You Home. Он вошёл в Top 3 альбомных чартов Великобритании и Швейцарии, Top 10 — в Австралии, Германии, Новой Зеландии, Австрии и Швеции. В родной Ирландии новый релиз поднялся до 16 строчки.

В 2007 году состоялся долгожданный реюнион-тур Boyzone, а следом вышел альбом Back Again... No Matter What с лучшими песнями группы, а также синглы «Love You Anyway» и «Better»
Сразу 2 сольных альбома Ронана увидели свет в 2009 году: в марте — Songs for My Mother (№ 1 в Великобритании) и Winter Songs — в ноябре. Одновременно шла работа над пятым студийным лонгплеем группы Boyzone, релиз которого состоялся 8 марта 2010 года. Ирландские музыканты посвятили альбом Brother своему другу Стивену Гейтли. Впоследствии вышли ещё два альбома Boyzone: BZ20 (2013), подготовленный к двадцатилетнему юбилею группы, и Dublin to Detroit (2014) с коллекцией кавер-версий хитов «эпохи Motown».

Ронан, в свою очередь, продолжал и сольную музыкальную деятельность. В 2010 году состоялся релиз альбома Duet, подготовленного, в первую очередь, для музыкальных рынков Австралии и Новой Зеландии. В 2011 году выходит альбом When Ronan Met Burt, записанный при участии известного американского пианиста и композитора Берта Бакарака. Релиз достиг третьей строчки британского хит-парада. Альбомы Fires (2012) и Time Of My Life (2016), достигли, соответственно, пятой и четвёртой строчки UK Albums Chart.

Дискография 
В составе Boyzone
 Said and Done (1995)
 A Different Beat (1996)
 Where We Belong (1998)
 By Request (1999)
 Back Again... No Matter What (2008)
 Brother (2010)
 BZ20 (2013)
 Dublin to Detroit (2014)

Сольные альбомы
 Ronan (2000)
 Destination (2002)
 Turn It On (2003)
 Bring You Home (2006)
 Songs for My Mother (2009)
 Winter Songs (2009)
 Duet (2010) — Релиз для Австралии и Новой Зеландии
 When Ronan Met Burt (2011)
 Fires (2012)
 Time Of My Life (2016)
 Twenty Twenty (2020)
 Songs from Home (2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ронана Китинга
 Официальный сайт группы Boyzone
 «This is Who I Am» Интервью для Heat World
 Ronan Keating Online

Певцы и певицы Ирландии
Лауреаты премии Айвора Новелло
Наставники телешоу «The Voice»
Послы доброй воли ФАО
Лауреаты премии «Метеор»